Die Hinrichtung ist der Titel mehrerer Filme:
 Die Hinrichtung (1966), deutscher Fernsehfilm des Regisseurs Erich Neuberg 
 Die Hinrichtung (1972), Originaltitel Death of a Stranger, deutsch-israelischer Spielfilm der Regisseure Reza S. Badiyi und Uri Massad
 Die Hinrichtung (1976), Originaltitel Naked Massacre, deutsch-italienisch-französisch-kanadischer Spielfilm des Regisseurs Denis Héroux
 Die Hinrichtung (1987), Originaltitel La rusa, spanischer Spielfilm des Regisseurs Mario Camus